La Ordeña kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Ordeña, Querétaro Arteaga, ort, Peñamiller, 
 La Ordeña, Guanajuato, ort, Abasolo, 
 La Ordeña, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar